ТЮМ — многозначная аббревиатура:
 ТЮМ — Театра юного москвича
 Тюм., тюм. — тюменский
 ТЮМ — «Тай-Юн Медикал»

См. также 
 Тюм-Тюм — марийская деревня
  — аббревиатура латиницей